Feehan ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Feehan, US-amerikanische Romanautorin
 Daniel Francis Feehan (1855–1934), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Fall River
 Patrick Augustine Feehan (1829–1902), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von Chicago